Jan Kubista ist der Name folgender Personen:

* Jan Kubista (Leichtathlet, 1960), tschechischer Mittelstreckenläufer
 Jan Kubista (Leichtathlet, 1990), tschechischer Mittelstreckenläufer